Dunajewski (Dunajewska, Dunajewskaja, Dunayevsky) ist der Nachname mehrerer Personen:
 Albin Dunajewski (1817–1894), polnischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Isaak Ossipowitsch Dunajewski (1900–1955), sowjetischer Musiker und Komponist
 Julian von Dunajewski (1821–1907), polnisch-österreichischer Jurist, Ökonom und Politiker 
 Maxim Isaakowitsch Dunajewski (* 1945), russischer Musiker und Komponist, Sohn von Isaak Ossipowitsch Dunajewski
 Raya Dunayevskaya (1910–1987), US-amerikanische marxistische Aktivistin, Autorin und Übersetzerin

Dunaevskij steht für:
 (4306) Dunaevskij, ein nach Isaak Ossipowitsch Dunajewski benannter Asteroid